Rosa 'Long John Silver' — сорт роз, относится к классу Гибриды розы Сетигера. 

Это самый известный сорт класса. Используется в качестве декоративного садового растения.

Биологическое описание 

Высота куста 5—6 метров. Побеги жёсткие, негнущиеся, оголяются в нижней части. Шипы крупные.

Листья крупные, выпуклые и округлые.

Цветки в кистях по 3—15 штук, долго не осыпаются, белые, или белая смесь, густомахровые, чашевидные, около 6,9 см в диаметре.

Аромат умеренный.

Лепестков более 41.

Цветение однократное.

Происхождение 
По данным сайта Helpmefind.com:

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 2b—8b.

Теневынослив. Высокая скорость роста.

Болезни и вредители

Примечания 

Long John Silver